La División de Honor 1969-1970 è stata la 1ª edizione del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista. La competizione è iniziata il 5 ottobre 1969 e si è conclusa il 12 aprile 1970. Il torneo è stato vinto dal  per la prima volta nella sua storia.

Stagione

Novità 
La stagione 1969-1970 fu l'annata inaugurale del massimo campionato spagnolo di hockey su pista. A questa prima edizione parteciparono: , , , , , , , , , , , ,  e .

Formula 
La División de Honor 1969-1970 vide ai nastri di partenza quattordici club; la manifestazione fu organizzata con un girone all'italiana, con gare di andata e ritorno per un totale di 26 giornate: erano assegnati 2 punti per l'incontro vinto e un punto a testa per l'incontro pareggiato, mentre non ne era attribuito alcuno per la sconfitta. Al termine del campionato la squadra prima classificata venne proclamata campione di Spagna mentre la tredicesima e la quattordicesima retrocedettero direttamente in Primera Division, il secondo livello del campionato. L'undicesima e la dodicesima classificata disputarono un play-out con la terza e la quarta squadra classificata della Primera Division.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
  Vincitore della Coppa del Generalissimo 1970.
      Campione di Spagna e ammessa alla Coppa dei Campioni 1970-1971.
      Eventuali squadre ammesse alla Coppa dei Campioni 1970-1971.
  Partecipa ai play-out.
      Retrocesse in Primera Division 1970-1971.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Play-out

Statistiche del torneo

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Record squadre 
 Maggior numero di vittorie: Reus Deportiu (19)
 Minor numero di vittorie: Coma Cros (3)
 Maggior numero di pareggi: Arenys de Munt (7)
 Minor numero di pareggi: Noia, Reus Deportiu e Voltregà (1)
 Maggior numero di sconfitte: Coma Cros (19)
 Minor numero di sconfitte: Espanyol e Reus Deportiu (6)
 Miglior attacco: Reus Deportiu (177 gol fatti)
 Peggior attacco: Coma Cros (65 gol fatti)
 Miglior difesa: Reus Deportiu (79 gol subiti)
 Peggior difesa: Coma Cros (129 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Reus Deportiu (+98 gol)
 Peggior differenza reti: Coma Cros (-64 gol)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Edizioni del torneo di primo livello del campionato spagnolo di hockey su pista
Tornei per club di hockey su pista nel 1969
Tornei per club di hockey su pista nel 1970